Jesolo – comune italiano della città metropolitana di Venezia in Veneto
 Associazione Calcio Dilettantistica Jesolo – società calcistica italiana di Jesolo
 Unione Sportiva Città di Jesolo – ex società calcistica italiana di Jesolo
 Jesolo Rugby – club rugbistico italiano con sede a Jesolo
 JesoloSandonà Basket – squadra italiana di pallacanestro delle città di Jesolo e San Donà di Piave
 Trofeo Città di Jesolo – gara amichevole internazionale di ginnastica artistica femminile
 Festival internazionale delle sculture di sabbia di Jesolo – gara internazionale di sculture di sabbia che si tiene a Jesolo
 Museo di storia naturale di Jesolo – museo di Jesolo